Суперсооружения () — документальный телевизионный сериал канала National Geographic, освещающий вопросы строительства, функционирования и уничтожения крупнейших сооружений построенных человеком. Каждая серия даёт краткий экскурс в историю создания каждого суперсооружения, его применения и кратко рассказывает о перспективах развития.

Ряд серий позднее были выделены в отдельные сериалы, такие как: «Суперсооружения древности» (9 серий), «Боевые машины» (3 серии), «Мегаслом», «Мегазаводы», «Супермосты», «Грандиозные переезды».

Список сезонов

Сезон 1 (2004)

Сезон 2 (2005)

Сезон 3 (2006)

Сезон 4 (2007-2008)

Сезон 5 (2008-2009)

Сезон 6 (2011-2012)

Нет данных о сезоне

Отдельные серии

Мегазаводы 

Мегазаводы : Суперавтомобили Ferrari FF

Грандиозные переезды

Фотогалерея

Ссылки 
 Your Online Video Guide
 Суперсооружения на NationalGeographic.com
 
 IMDb Список эпизодов

Документальные телесериалы США
Программы National Geographic Channel